Saliyena kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Saliena, ort, Daugavpils novads, 
 Piņķi, kommunhuvudort, Babītes Novads, 

Robotskapade Lettlandförgreningar